Феликс Шопен (, ; 21 апреля 1813 года ― 2 января 1892 года, Париж) ― французский и российский литейщик бронзовых и железных изделий, предприниматель, Поставщик Двора Его Императорского Величества.

Биография 

Феликс Шопен родился во Франции в 1813 году в семье парижского литейщика Жюльена Шопена. В 1838 году приехал в Санкт-Петербург работать управляющим на литейном заводе Герена, которому угрожало банкротство (Герен и Жюльен Шопен были партнёрами). В 1841―1842 гг. завод перешёл в полную собственность Феликса Шопена. Очень скоро ему удалось наладить производство различных изделий из бронзы, которые пользовались большим спросом. Особенно успешными среди покупателей были его канделябры, бра, а также люстры и маленькие изделия из бронзы, отлитые по эскизам скульптора-анималиста Евгения Александровича Лансере. С 1845 года был Поставщиком Двора Его Императорского Величества. Поставлял люстры из позолоченной бронзы для Владимирского зала и Грановитой палаты в Большом Кремлёвском дворце Московского Кремля.

Развитию фабрики Шопена во многом способствовали правительственные заказы. В 1840-е годы ему заказали отлить двери для Исаакиевского собора, а также для московского храма Христа Спасителя.В 1876 году Шопен принимал участие во Всемирной выставке в Филадельфии, где представил публике свою монументальную люстру на 100 свечей, изготовленную из позолоченной бронзы, а также ряд изделий из фарфора. В Санкт-Петербурге его продукцию можно было часто встретить в церквях и в домах знати. С точки зрения стилистики работы Шопена в основном можно отнести к так называемому «Второму рококо» (или неорококо). Шопен продолжал иметь статус поставщика двора императора и снабжать его множеством бронзовых изделий, а также организовал тесное сотрудничество своей фабрики с Императорским фарфоровым заводом Санкт-Петербурга. Поставлял он не только монументальные произведения, но также занимался и мелкой работой по созданию фурнитуры для дверей и окон или, ремонтировал или дорабатывал то, что уже было при дворе. В основном сотрудничал с Евгением Лансере, но также создавал бронзу по моделям Аартемия Обера, Марка Антокольского, Михаила Микешина, Андрея Гуна и некоторых других скульпторов и художников.

В 1867―1868 гг. Шопен на основе договора подписки создал 64 бюста русских царей и великих князей, каждый по 30 см высотой.

В 1888 году Шопен доверил управление заводом Шарлю Берто, с которым он работал с 1886 года. Сам же он уехал обратно во Францию, где и скончался в 1892 году.

Основные произведения 
 Люстры в Мраморном дворце, Санкт-Петербург (1849)
 Люстра в Петергофе (1850)
 Памятник императрицы Екатерины II (1862)
 Постамент для памятника Лютеру (Кейла), Эстония (1862)
 Памятник Я. П. Бакланову, Санкт-Петербург (позднее перевезён в Новочеркасск) (1877)

Примечания

Литература 
 Ludwig Damböck, Jacob Manner: Bericht über die Gewerbe-Ausstellung des russischen Reichs zu St. Petersburg im Jahre 1849, Wien 1849
 Friedrich Matthäi: Die Industrie Russlands in ihrer bisherigen Entwickelung und in ihrem gegenwärtigen Zustande, mit besonderer Berücksichtigung der allgemeinen russischen Manufaktur-Ausstellung im jahre 1870: Industrielles Handbuch für das Gesammtgebeit des russischen Reiches, H. Fries, 1873
 Thieme-Becker: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Band 6, Leipzig 1912 unter Hinweis auf einen weiteren Pariser Bronzeur gleichen Namens, der um 1800 wirksam war.

Ссылки 
 Felix Chopin bei mutualart
 Felix Chopin bei dorotheum
 Bronzegestell einer Vase der Kaiserlichen Porzellanfabrik in St. Petersburg bei bonhams

Поставщики Двора Его Императорского Величества
Литейщики
Предприниматели XIX века
Неорококо